21 Jump Street steht für:
 eine Fernsehserie aus den Jahren 1987 bis 1991, siehe 21 Jump Street – Tatort Klassenzimmer
 einen Kinofilm zur Serie aus dem Jahr 2012, siehe 21 Jump Street (Film)